Ак Орда ():
 Ак Орда — одна з частин Золотої Орди
 Акорда (резиденція) — резиденція Президента Республіки Казахстан